Ricardo Muñoz puede hacer referencia a:
 Ricardo Muñoz Suay, cineasta español;
 Ricardo Muñoz Zurita, chef mexicano;
 Ricardo Muñoz Llorca, piloto y periodista español;
 Estadio Ricardo Muñoz Gálvez, estadio de fútbol en Guatemala.

Véase también 
 Ricardo Núñez Muñoz, político chileno.
 Ricardo Troncoso Muñoz, profesor de biología chileno, detenido desaparecido (DD).